Ра́мминг () — немецкая фамилия:
 Рамминг фон Ридкирхен, Вильгельм (1815—1876) — австрийский военачальник, фельдцейхмейстер (1868)
 Рамминг, Мартин (1889—1988) — русско-немецкий востоковед, японист